Андрей Викторович Колесников:
 Колесников, Андрей Викторович (род. 1989) — российский хоккеист.
 Колесников, Андрей Викторович (род. 1975) — российский учёный-экономист, член-корреспондент РАН (2022).